Arthur Range ist der Name folgender Bergketten:

 Arthur Range (Australien), Bergkette in Tasmanien, Australien
 Wharepapa / Arthur Range, Bergkette auf der Südinsel von Neuseeland